2112 () — четвёртый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1976 году.

В заглавной композиции, занимающей первую половину альбома, рассказывается антиутопичная история о событиях, происходящих в 2112 году. Первая половина представляет собой концептуальный альбом. Однако песни на второй стороне никак не связаны с сюжетом первой песни.

2112 — один из двух альбомов Rush (второй — Moving Pictures), включённый в список «1001 Albums You Must Hear Before You Die». Альбом занимает 22 место в списке «25 лучших классических альбомов прогрессивного рока» по версии PopMatters и в списке «50 величайших прог-рок-альбомов всех времён» журнала Rolling Stone.

Композиция «2112» 
В 2062 году межгалактическая война заканчивается объединением всех планет под властью Красной Звезды Солнечной Федерации. Миром управляют Жрецы Храмов Сиринкс (Priests of the Temples of Syrinx), которые определяют содержание книг, музыки — все аспекты жизни — до 2112 года.

Однажды человек находит гитару («древнее чудо») и учится играть новую музыку, не похожую на то, что он когда-либо слышал. Когда он приходит с этим к жрецам, они уничтожают гитару. После этого он впадает в депрессию и заканчивает самоубийством. Начинается ещё одна межпланетная война. В конце три раза повторяются слова: «Attention all planets of the Solar Federation: We have assumed control».

При написании текста на Нила Пирта оказала влияние антиутопия «Гимн» писательницы Айн Рэнд (которой посвящён альбом), из этой повести была позаимствована часть сюжета.

В гитарной партии присутствует аллюзия на увертюру П. И. Чайковского «1812 год».

В 2011 году песня заняла шестое место в списке «25 лучших песен всех времён в жанре прогрессивного рока» по версии сайта PopMatters.

Список композиций 
Вся музыка написана Алексом Лайфсоном и Гедди Ли, слова — Нилом Пиртом, кроме указанных.

Участники записи 
 Гедди Ли — бас-гитара, аранжировки, вокал
 Алекс Лайфсон — электро- и акустические гитары
 Нил Пирт — ударные
 Хью Сайм — синтезатор во вступлении к 2112 и меллотрон в Tears

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rush
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Epic Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Anthem Records
Альбомы Sony Music Entertainment